Mário Gomes um ator brasileiro
Mário Gomes da Silva um militar e político brasileiro
Mário Gomes de Barros um político, dirigente esportivo e advogado brasileiro

Desambiguação